Щука — українське, білоруське прізвище.

Відомі носії прізвища 
 Михайло Щука — урядник Великого князівства Литовського, тракайський тивун, депутат Трибуналу Скарбниці (прототип Казначейства) з 1703 року, мінський каштелян.
 Станіслав Антоній Щука — шляхтич Великого князівства Литовського, урядник Речі Посполитої. Регент малої коронної канцелярії. Світський коронний референдар. Підканцлер литовський. Дідич Будзанова.
 Леон Щука — польський єзуїтський священик і педагог.

Українські прізвища
Білоруські прізвища